Amelia Bloomer (1818–1894), activiste et femme politique américaine,
 (1989- ), chanteur américain,
 (1891–1963), homme politique américain,
 (1801–1874), homme d'affaires britannique,
 (1973- ), actrice britannique,
 (1902–1965), escrimeur américain,
 (1880–1963), joueur de football américain, 
 (1930–1995), homme politique américain,
 (1935- ), sculpteur américain,
 (1978- ), joueur britannique de football,
 (1899–1974), escrimeur américain,
Raymond Bloomer (1897–1982), acteur américain
 (1921–1999), homme politique américain,
Steve Bloomer (1874–1938), joueur britannique de football,
 (1894–1984), abbé britannique.

Voir aussi